Ganimedes (satèl·lit), satèl·lit natural del planeta Júpiter, el més gran del sistema solar
 Personatges:
Ganimedes d'Enos, governador egipci de Tràcia
 Ganimedes (tutor d'Arsínoe), tutor d'Arsínoe IV, filla de Ptolemeu XII Auletes
 Ganimedes (mitologia), coper dels déus grecs.